Txadàievka (Líssie Gori), localitat del districte de Líssie Gori, a la província de Saràtov, Rússia
 Txadàievka (Rtísxevo), localitat del districte de Rtísxevo, a la província de Saràtov, Rússia